

Lokalizacje

Słowacja 
 Veľký Meder – miasto

Osoby 
 Janusz Meder – polski lekarz
 Johann Valentin Meder – niemiecki kompozytor

Zobacz też 
 Mäder
 Meeder